Розалия Ивановна Иванова (25 сентября 1944, Полоцк — 2005) — юрист, специалист по конституционному и трудовому праву; выпускница юридического факультета МГУ имени Ломоносова (1970); доктор юридических наук с диссертацией о социальном обеспечении в государственно организованном обществе (1987); профессор кафедры трудового права юридического факультета МГУ, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА; член Конституционного надзора СССР (1989—1992), начальник управления конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты Конституционного Суда РФ (1992); государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный деятель науки РФ.

Биография

Работы 
Розалия Иванова является автором и соавтором более 70 научных публикаций, включая несколько монографий; она специализируется, в основном, на проблемах российского конституционного права, а также — на вопросах социального обеспечения и трудового права:
 Пособия по социальному обеспечению / Р. И. Иванова, В. А. Тарасова. — Москва : Юрид. лит., 1977. — 80 с.
 Правоотношения по социальному обеспечению в СССР / Р. И. Иванова. — Москва : Изд-во МГУ, 1986. — 174 с.
 Предмет и метод советского права социального обеспечения / Р. И. Иванова, В. А. Тарасова. — М. : Изд-во МГУ, 1983. — 168 с.

Примечания

Литература 
 Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века) : энцикл. словарь биографий : по состоянию на 1 авг. 2004 г. / Рос. акад. правосудия; под ред. В. М. Сырых. — Москва : Рос. акад. правосудия, 2006. — 547 с. : портр.; 30 см; ISBN 5-93916-056-5.
 Лушников А. М., Лушникова М. В. Российская школа трудового права и права социального обеспечения: портреты на фоне времени (сравнительно-правовое исследование): Монография: В 2 т. — Т. 2. — Ярославль: ЯрГУ, 2010. С. 67—70.

Ссылки 
 

Юристы СССР
Юристы России
Юристы XX века
Юристы XXI века
Доктора юридических наук